Анато́лий Горде́ев:
 Гордеев, Анатолий Михайлович (1939—2008) — учёный в области сельского хозяйства.
 Гордеев, Анатолий Николаевич (род. 1954) — депутат Государственной думы первого созыва.